ALDE:

 Альянс либералов и демократов за Европу
 Альянс либералов и демократов (Румыния) — партия, основанная в 2015 году
 Agrupación de Lucha por los Derechos de los Estudiantes — движение в Аргентине